Spant (bouwkunde), de drager van een dakconstructie
 Spant (schip), het frame van een schip
 Spant!, theater- en congreszaal in Bussum